Mitrovići est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Mitrovići, un village situé dans la municipalité de Stanari et dans la République serbe de Bosnie ;
Mitrovići, un village situé dans la municipalité de Zavidovići, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
au Monténégro
Mitrovići, un village situé dans la municipalité de Podgorica.